Topònims:
 Green Valley (Arizona)
 Green Valley (Califòrnia)
 Green Valley (Dakota del Sud)
 Green Valley (Illinois)
 Green Valley (Maryland)
 Green Valley Farms, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas
 Música: Green Valley (grup de música), grup de música reggae bascocatalana.